Harry Potter (personage), het hoofdpersonage in de gelijknamige boeken- en filmreeks
 Wereld van Harry Potter, de wereld in de Harry Potterverhalen
 Wizarding World of Harry Potter, een themagebied in verscheidene attractieparken van Universal Studios
 Harry Potter and the Forbidden Journey, een darkride in het pretpark Islands of Adventure
 Harry Potter en het Vervloekte Kind, een tweedelig toneelstuk dat ook in boekvorm verscheen

Boeken 
 Harry Potter (boekenreeks), een zevendelige boekenreeks geschreven door J.K. Rowling
 Harry Potter en de Steen der Wijzen (boek), het eerste deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Geheime Kamer (boek), het tweede deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Gevangene van Azkaban (boek), het derde deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Vuurbeker (boek), het vierde deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (boek), het vijfde deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Halfbloed Prins (boek), het zesde deel van de boekenreeks
 Harry Potter en de Relieken van de Dood (boek), het zevende deel van de boekenreeks

Films 
 Harry Potter (filmserie), de op deze boeken gebaseerde films:
 Harry Potter en de Steen der Wijzen (film), de eerste film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Geheime Kamer (film), de tweede film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Gevangene van Azkaban (film), de derde film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Vuurbeker (film), de vierde film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (film), de vijfde film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Halfbloed Prins (film), de zesde film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 1, de zevende film van de filmreeks.
 Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 2, de achtste film van de filmreeks.

Spin-off
 Fantastic Beasts and Where to Find Them
 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Soundtracks 
 Harry Potter en de Steen der Wijzen (album), de eerste soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Geheime Kamer (album), de tweede soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Gevangene van Azkaban (album), de derde soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Vuurbeker (album), de vierde soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (album), de vijfde soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Halfbloed Prins (album), de zesde soundtrack van de filmreeks
 Harry Potter en de Relieken van de Dood (album), de zevende en achtste soundtrack van de filmreeks

Computerspellen 
 Harry Potter (computerspelserie), computerspelserie die gebaseerd is op de films
 Harry Potter en de Steen der Wijzen (computerspel), het eerste computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Geheime Kamer (computerspel), het tweede computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Gevangene van Azkaban (computerspel), het derde computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Vuurbeker (computerspel), het vierde computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (computerspel), het vijfde computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Halfbloed Prins (computerspel), het zesde computerspel van de filmreeks
 Harry Potter en de Relieken van de Dood (computerspel), het zevende computerspel van de filmreeks
 Harry Potter: Hogwarts Mystery, roleplaying computerspel
 Harry Potter: Wizards Unite, Mobiele game vergelijkbaar met pokémon GO
 Hogwarts Legacy, Game uit 2023 gemaakt door Avalanche Studios

LEGO 
 LEGO Harry Potter, een LEGO-thema dat gebaseerd is op de films van Harry Potter
 LEGO Harry Potter: Jaren 1-4, een videospel gemaakt door LEGO dat is gebaseerd op de eerste 4 boeken en films
 LEGO Harry Potter: Jaren 5-7, het vervolg van het voorgaand videospel dat is gemaakt door LEGO en gebaseerd is op de laatste 3 boeken en laatste 4 films

Zie ook 
 Fictieve boeken in de Harry Potter-boeken